Jméno a příjmení Jiří Karas má více nositelů:

 Jiří Karas (fotograf) (1944-1983) – český fotožurnalista
 Jiří Karas (politik) (* 1942) – český politik, právník a diplomat
 Jiří Karas (pedagog) (* 1922) – český pedagog

Související články 
 Jiří
 Karas (příjmení)